Edgewater může být:

 Edgewater (Alabama) – obec v Alabamě
 Edgewater (Colorado) – město v Coloradu
 Edgewater (Florida) – město na Floridě
 Edgewater (Maryland) – obec v Marylandu
 Edgewater (New Jersey) – město v New Jersey
 Edgewater (Wisconsin) – město ve Wisconsinu